Villa Castelli (La Rioja), een plaats in de Argentijnse provincie La Rioja
Villa Castelli (Brindisi), een gemeente in de Italiaanse provincie Brindisi

Zie ook
 Castelli (doorverwijspagina)